Бибхитаки () — растение семейства Комбретовые.

Применение 

Плоды богаты сапонинами и фитостероидами. Обладает вяжущим действием, способствует росту волос и ресниц. При наружном применении Бибхитаки активно воздействует на кожу, омолаживает её, значительно улучшает структуру и восстанавливает её здоровый цвет.

Примечания 

Комбретовые
Флора Юго-Восточной Азии